Bachergraben ist der Name folgender Orte:

 Bachergraben (Gemeinde Jennersdorf), Ortsteil von Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Bachergraben (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark